На Летних Азиатских играх 2014 года в Инчхоне участвовало 414 спортсменов Казахстана.

Медалисты 

2014